Étape peut faire référence à :
 étape, nom commun désignant un point d'arrêt et/ou de repos lors d'un déplacement (sens propre) ou dans un projet ou un processus (sens figuré) ;
 L'Étape, un roman de Paul Bourget de 1902 ;
 L'Étape, une halte routière québécoise ;
 en chimie, une étape réactionnelle.

Articles connexes 
 Étapes, un magazine français sur le design.
 , étape en anglais,